Juříček oder  Juricek ist der Familienname folgender Personen:
 David Juříček (* 1974), tschechischer Handballspieler
 Tomáš Juříček (* 1974), tschechischer Kameramann